Mattli ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Mattli (* 1994), Schweizer Sportler und Ninja-Warrior-Athlet
 Jöri Mattli (1954–1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Peter Mattli (* 1944), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Matli